Extremistenbeschluß wird verwendet für:

 Radikalenerlass (Deutschland)
 Extremistenbeschluss (Schweiz)